Горобиевка:

 Горобиевка — село, входит в Бориспольский район Киевской области
 Горобиевка — село, входит в Макаровский район Киевской области
 Горобиевка — село, входит в Мироновский район Киевской области
 Горобиевка — село, входит в Сквирский район Киевской области
 Горобиевка — село в Каневском районе Черкасской области
 Горобиевка — село в Сребнянском районе Черниговской области